Omnium Gatherum (együttes) finn könnyűzenei együttes (1996–)
 Omnium Gatherum (színmű) Theresa Rebeck és Alexandra Gersten-Vassilaros színműve (2003)